Дворко́вщина () — село в Яготинском районе Киевской области Украины.

Административный центр Дворковщинского сельского совета.

Известные уроженцы 
 Андрей Николаевич Шевченко — футболист, тренер

Ссылки 
 Дворковщина на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Яготинского района